Лысцево — деревня в Листвянском сельском поселении Рязанского района Рязанской области России.

География 
Деревня расположена в 12 км на восток от центра поселения посёлка Листвянка, в 30 км на юго-восток от Рязани.

История 
Впервые в качестве села Лысцево (Шипилово) упоминается в приправочных книгах города Пронска 1639 года, в нём существовала деревянная церковь Фрола и Лавра. По окладным книгам 1676 года Флоро-Лаврская церковь значилась пустой, в приходе, состоявшем из одного села было 7 дворов помещиков, 5 дворов крестьянских и двор бобыльский. В 1767 году была построена новая деревянная Флоро-Лаврская церковь, перестроенная в 1833 году помещиком Петром Гавриловичем Созоновым. В XIX веке церковь значилась приписной к селу Загорью, с 1877 года — к селу Польное.

В XIX — начале XX века деревня входила в состав Болошневской волости Рязанского уезда Рязанской губернии, с 1925 года — в составе Вышгородской волости. В 1905 году в деревне имелось 25 дворов.

С 1929 года деревня входило в состав Наумовского сельсовета Рязанского района Рязанского округа Московской области, с 1937 года — в составе Рязанской области, с 2005 года — в составе Листвянского сельского поселения.

Население

Примечания 

Населённые пункты Рязанского района (Рязанская область)